Лустиг, Lustig — фамилия.
 Лустиг, Фридрих Вольдемар (1912—1989) — буддийский монах эстонского происхождения.
 Лустиг, Арношт (1926—2011) — чешский писатель.
 Лустиг, Бранко (1932—2019) — хорватский кинопродюсер.
 Лустиг, Микаэль (род. 1986) — шведский футболист.